Engelska Ligacupen 2018/2019 (Carabao Cup 2018/19 av sponsorskäl) är en engelsk fotbollsturnering, från 14 augusti 2018 till 24 februari 2019.

Första omgången

Totalt 70 lag spelade i den första omgången: 24 från League Two, 24 från League One och 22 från Championship.

Matcher
Lottningen:

Andra omgången

Totalt 50 lag spelade i den andra omgången. 13 lag från Premier League anslöt i denna omgång samt de två resterande Championship-lagen.

Matcher

Tredje omgången

Lottningen hölls den 30 augusti 2018. De sju resterande Premier League-lagen anslöt till de 25 vinnande lagen från den föregående omgången.

Matcher

Fjärde omgången
Lottningen till den fjärde omgången ägde rum lördagen den 29 september.

Matcher

Kvartsfinaler
Lottningen till kvartsfinalerna ägde rum onsdagen den 31 oktober.

Matcher

Semifinaler
Lottningen till semifinalerna ägde rum onsdagen den 19 december.

Första omgången

Andra omgången

Final

Källor 

2018/2019
2018 i Storbritannien
2019 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2018/2019